Guaíba pode ser:

Geografia
 Guaíba - município do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil
 Lago Guaíba - lago no estado do Rio Grande do Sul
 Ilha Guaíba - ilha no município de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil

Comunicação
 Rádio Guaíba - rádio brasileira, sediada em Porto Alegre
 TV Guaíba - extinta emissora de televisão brasileira do Rio Grande do Sul
 O Guayba, jornal literário

Desambiguações de topônimos